Праздники Ингушетии — официально установленные в Республике Ингушетия нерабочие праздничные дни, национальные праздники и памятные даты. Все официальные праздники устанавливаются законами Республики Ингушетия и Указами Главы республики.

Нерабочие праздничные дни

Иные национальные праздники

Памятные дни

См. также 
 Праздники России

Примечания

Ссылки 

Культура Ингушетии